

Anno 
 744 o 744 a.C.

Codici 
 744 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Doyan Rose Observatory, a Indianapolis, nell'Indiana

Matematica 
 744 – numero